

Matematica 
 Residuo – in analisi complessa, un numero complesso che descrive il comportamento degli integrali di una funzione olomorfa intorno ad una singolarità isolata
 Residuo quadratico – in teoria dei numeri, un numero che ammette una radice quadrata nell'aritmetica modulare

Altro 
 Residuo – in biochimica, sinonimo di aminoacido o del gruppo laterale dell'aminoacido
 Residuo – nel ordinamento giuridico italiano, nell'ambito del bilancio comunale, la differenza tra le voci di entrata o di spesa iscritte a bilancio
 Residuo fisso – in chimica, parametro utilizzato per classificare le acque minerali